Eusitalces (rechtvleugeligen), een geslacht van veldsprinkhanen
Eusitalces (hooiwagens), een ongeldige naam voor een geslacht van hooiwagens, nu Ceylonositalces